Kusse er slang eller fagsprog for flere ting:
 Kusse (slang) – en kvindens ydre kønsorganer (slang, vulgært). Knyttes til det franske verb coucher (= at ligge sammen, have samleje). 
 Kusse (værktøj) – en bådebyggers værktøj ligeledes kaldet en forholt, se også antrækker.

Noter